Onderstaande lijst toont alle Nederlandse etappeoverwinningen in de Ronde van Frankrijk (bijgewerkt tot en met de etappewinst van Dylan Groenewegen in de Tour van 2022) in alfabetische volgorde. Het totaal aantal Nederlandse individuele etappeoverwinningen bedraagt 166. Daarnaast werden er 15 ploegentijdritten door een Nederlands team gewonnen.

Individueel 
N.B. Namen van nog actieve renners zijn vetgedrukt.

Ploegentijdrit 
N.B. Van de Nederlanders zijn alleen de namen van renners die geen individuele etappezeges hebben gewonnen gelinkt (en alleen 1e keer). Ook van de buitenlandse teamgenoten is alleen de 1e keer gelinkt.

Nederlandse Tour-etappewinnaars
Nederlandse Tour-etappewinnaars
Etappewinnaars
Nederlandse